Dayton kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul K. Dayton
 William Adams Dayton

Robotskapade auktorsförkortningar